Вильгельм Леффлер (англ. Wilhelm Löffler, 1887 -1972) — Швейцарский терапевт. Леффлер был один из первых докторов кто в своей практике начал использовать инсулин. Одним из основных достижений Вильгельма Леффлера является публикация с описанием фибропластического париетального эндокардита с эозинофилией. В 20 веке именно Вильгельм Леффлер ввел массовые рентгеновские обследования в Швейцарии, как метод диагностики заболеваний на ранней стадии. В честь него названы болезни Эндокардит Леффлера и Синдром Леффлера

Биография 
— В 1911 году Вильгельм закончил медицинский факультет университет Базеля.

— В 1912 году он работал в больнице при институте патологии в университете Базеля. 

— С 1913 г. по 1921 г. он работал в институте химии и физиологии в университете Страсбурга под руководством Франца Хофмейстера.

В 1914 году женился на уроженке Базеля Анне Иде(1884—1942). Их единственная дочь Сюзана Вудлтли являлась немецким ученым и историком. Их сын — Петр Леффлер (1926—2015) работал в качестве режиссёра и театрального менеджера. 

— В 1917 году получил докторскую степень по медицине.

— В 1921 году он был назначен адъюнкт-профессором в Цюрихском университете и медицинским директором в клиники в Цюрихе. А потом он работал в качестве профессора в период с 1937 до 1957 и директор медицинской клиники до 1971.

— С 1937- по 1957 Леффлер занял пост главного профессора в Цюрихском университете..

— С 1937- по 1971 Леффлер занял пост директора клиники в Цюрихе, сменив на этом посту Отто Нейджели.

— В 1955 году диагностировал у известного писателя Томаса Манна воспаление тромбофлебита

Вильгельм Леффлер скончался 25 ноября 1972 года, на 85-м году жизни в Цюрихе.

Публикации и научные статьи 
 О поведении изменения газа в диабета путём подачи чистого белка тела и чистые углеводы, 1919th
 Ограничения и источники ошибок в диагностике рентгеновского туберкулеза легких, 1931st
 Опыт энцефалографии и мозговой пункции, 1931st
 Вклад в Orthodiagraphie сердца и магистральных сосудов: Способ легкой идентификации центрального луча с фиксированным люминофора экрана, 1933rd
 Мальтийская лихорадка взрыва в аварию и в качестве профессионального заболевания, 1934th
 Для Sulfanilamidtherapie пневмонии (Dagénan и Ciba 3714), 1940-е
 Эффективность различных Sulfanilamidpräparate, 1941st
 Подагра нападение, как аллергические явления 1943-го
 О накоплении «желтухи» симплекс при диабете, 1943-го

Ссылки 

Почётные доктора Венского университета